Jérémie Delprat (né en 1983), joueur français de pelote basque ;
 Michel Delprat (1931-2008), homme politique français ;
 Raymond Delprat (1905-2004), économiste français, directeur de revues.
 Hélène Delprat (1957), artiste plasticienne